A4 o Autovia del Sud
 A4 (Letònia), carretera nacional de Letònia que forma part de l'anell al voltant de Riga i connecta Baltezers i Saulkalne 
 A4 (Luxemburg) o autopista A4, autopista al sud de Luxemburg
 A4 o V-2, míssil alemany 
 Apple A4, microprocessador basat en l'arquitectura Advanced RISC Machines desenvolupat per PA Semi
 Audi A4
 DIN A4, format de mida de paper normalitzat per la l'estàndard ISO 216